Тре (арм. Տրե; фр. Trets) — многозначный термин.

 Тре — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон.
 Тре — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон.
 Тре — четвёртый месяц древнеармянского календаря.
 Тре (также Тер, Тир) — волость Новгородской республики на Кольском полуострове («Терская сторона»).